Fogo-fátuo, fenômeno eletrostático
Le feu follet, filme de Louis Malle (1963) distribuído em Portugal como Fogo Fátuo
Fogo Fátuo (romance), obra do brasileiro Coelho Neto (1929)